Zawody w klasie Elliott 6m kobiet podczas XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie odbyły się w dniach 29 lipca - 11 sierpnia w Weymouth i Portland.

Format zawodów 
Zawody składały się z rozgrywki grupowej oraz fazy pucharowej. W rozgrywce grupowej zmagania toczyły się systemem kołowym (tj. każdy z każdym, po jednym meczu), a do fazy pucharowej awansowało 8 najlepszych załóg. W fazie pucharowej drużyny walczyły do 3 zdobytych punktów (1 punkt przyznawano za wygrany pojedynek, pół punktu za remis).

Terminarz

Załogi

Rozgrywki grupowe

Faza pucharowa

o 3. miejsce

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Wyniki na oficjalnej stronie igrzysk

Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012